Круя — топоним:

 Круя — город в Албании.
 Круя — округ в Албании.
 Круя — замок в Албании.
 Круя — горный хребет в Албании.